Kardashian puede hacer referencia a:

Personas 
 La familia Kardashian.
 Robert Kardashian (1944-2003), abogado estadounidense.
 Khloé Alexandra Kardashian (1979-), empresaria, presentadora, y personalidad de la televisión estadounidense.
 Kimberly Noel Kardashian West (1978-), empresaria, actriz, modelo, diseñadora de modas, y estrella estadounidense de reality show.
 Kourtney Mary Kardashian (1980-), empresaria, actriz, modelo, personaje de televisión, y socialité estadounidense.
 Kris Jenner (1955-), exesposa de Robert George Kardashian.
 Robert Arthur Kardashian (1987-), actor, personalidad de televisión, modelo, y empresario estadounidense.

Miscelánea 
 Keeping up with the Kardashians (2007-), reality show estadounidense.
 Anexo:Premios y nominaciones de Kim Kardashian.